Лос Барос има више значења:

 Лос Барос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Барос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Барос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Барос (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Барос (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику